Браунсвилл () — город в США, в штате Техас. Центр округа Камерон. Браунсвилл — 15-й по величине город в Техасе и 129-й по величине в Соединённых Штатах. Население 139 722 человек согласно переписи 2000 года. В городе с пригородами проживает почти 300 000 человек. Здесь расположен филиал .

История 
Браунсвилл — один из самых известных городов в истории США. Буквально с первого года независимости Мексики (1821) начались её пограничные конфликты с северным соседом. Техас был одним из мексиканских штатов, добившийся в 1835 году независимости и ставший к 1845 году 28-м штатом США. Мексика восприняла эту аннексию как объявление войны. Бои в период военного противостояния происходили, в том числе, и на полях сражений неподалёку от Браунсвилла.

В 1859—1861 годах в окрестностях города произошли  — серии стычек мексиканских незаконных вооружённых формирований, возглавляемых , с американскими воинскими подразделениями и техасскими рейнджерами, а также нападений на представителей гражданских властей (в частности, судей) и местных жителей под лозунгами борьбы за имущественные права мексиканцев в Техасе, попранные властями США.

В 1861 году Техас вышел из состава США вместе с другими южными штатами, и федеральные войска мирно оставили окрестности Браунсвилла. В ходе Гражданской войны город стал важным перевалочным пунктом контрабанды экспортных товаров Конфедерации (в первую очередь хлопка), и 6 ноября 1863 года федеральная армия установила контроль над Браунсвиллом, но в июле 1864 года была оттуда выбита. 12—13 мая 1865 года в окрестностях Браунсвилла произошло сражение у ранчо Пальмито, которое принято считать последней битвой Гражданской войны.

География 
Браунсвилл расположен на юге Техаса, на левом берегу Рио-Гранде.

Согласно данным администрации города, город занимает общую площадь 382 км², из которых 375 км² приходится на сушу и 6,7 км² (3,16 % общей площади) на водные ресурсы.  Браунсвилл является южной оконечностью южной части Берегового канала (Берегового канала Мексиканского залива).

Климат 
Браунсвилл расположен в зоне полусухого тропического климата (Am согласно классификации климата Кёппена), благодаря влиянию Мексиканского залива, лето в городе прохладнее, чем во внутренних районах штата (температура выше 38 °C бывает в Браунсвилле достаточно редко), но остаётся очень жарким и душным. Заморозки тоже редкое явление в городе, но возможны только ночью и не чаще нескольких раз в году. Экстремальные температуры варьируют от −11,1 °C (февраль 1899 года) до +41,8 °C (март 1984 года). Самый сильный снегопад был в Браунсвилле 25 декабря 2004 года, тогда выпало 38 мм снега.

 Среднегодовая температура — +23,6 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 4,3 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 76 %

Примечания

Литература 
 
 Новейший Атлас Мира с космоснимками, Москва, Астрель, АСТ, 2007 год.

Ссылки 
 Браунсвилл на сайте Handbook of Texas Online

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Камерон (округ, Техас)